

Futbol 
 Primera Divisió d'Andorra
 Primera Divisió de Dinamarca
 Football League Championship, antigament coneguda com a Football League First Division
 Primera Divisió de Hong Kong
 Primera Divisió d'Espanya
 Ligue 1
 Primera Divisió d'Escòcia